Bitsch kan verwijzen naar:
 
 Bitsch (Wallis): plaats in het Zwitserse kanton Wallis
 Bitsch: Duitse naam voor Bitche in Lotharingen
 graafschap Bitche: graafschap in Lotharingen